Эби (; ; ) — фамилия.

 Эби, Кристоф Теодор (1835—1885) — швейцарский анатом и антрополог.
 Эби, Ндуди (род. 1984) — британский спортсмен-баскетболист.
 Эби, Таня (род. 1966) — самая молодая американка, совершившая кругосветное плавание.
 Эби, Эрл (1894—1970)— американский легкоатлет.

См. также 
 Эбина
 Эбису